

Persone
 Gerard Batten (1954) – politico britannico
 Jean Batten (1909-1982) – aviatrice neozelandese
 Jennifer Batten (1957) – chitarrista statunitense
 John D. Batten, propr. John Dickson Batten (1860-1932) – pittore, illustratore e incisore britannico
 Kim Batten, propr. Jane Kimberley Batten (1969) – ex ostacolista statunitense

Altro
 3931 Batten – asteroide della fascia principale
 Cratere Batten – cratere sulla superficie di Venere